Bezděkov bezeichnet

Gemeinde Bezděkov u Radnic (Besdiekau b. Bschas), Okres Rokycany, Tschechien
Gemeinde Bezděkov nad Metují (Bösig an der Mettau), Okres Náchod, Tschechien
Gemeinde Bezděkov pod Třemšínem (Besdiekau), Okres Příbram, Tschechien
Gemeinde Bezděkov u Choltic (Besdiekau b. Choltitz), Okres Pardubice, Tschechien
Gemeinde Bezděkov u Klatov (Besdiekau b. Klattau), Okres Klatovy, Tschechien
Gemeinde Bezděkov u Libice nad Doubravou (Besdiekow b. Libitz), Okres Havlíčkův Brod, Tschechien

Bezděkov u Damnova (Wesigau), Ortsteil von Bor u Tachova, Okres Tachov, Tschechien
Bezděkov nad Třebůvkou (Besdiekau), Ortsteil von Bouzov, Okres Olomouc, Tschechien
Bezděkov u Kasejovic (Besdiekau), Ortsteil von Hradiště u Kasejovic, Okres Plzeň-jih, Tschechien
Bezděkov u Krásné Hory (Besdiekow), Ortsteil von Krásná Hora, Okres Havlíčkův Brod, Tschechien
Bezděkov u Dolních Kralovic (Besdiekau), Ortsteil von Loket u Dolních Kralovic, Okres Benešov, Tschechien
Bezděkov (Besdiekau), Ortsteil von Lukavec u Pacova, Okres Pelhřimov, Tschechien
Bezděkov (Besdiekau), Ortsteil von Nadějkov, Okres Tábor, Tschechien
Bezděkov u Třešti (Steinkeller), Ortsteil von Pavlov u Stonařova, Okres Jihlava, Tschechien
Bezděkov (Besdiekau), Ortsteil von Švihov u Klatov, Okres Klatovy, Tschechien
Bezděkov u Prachomet (Besikau), Ortsteil von Toužim, Okres Karlovy Vary, Tschechien
Bezděkov (Třemešné) (Pössigkau), Ortsteil von Třemešné, Okres Tachov, Tschechien
Bezděkov u Úsova (Bezdiek), Ortsteil von Úsov, Okres Šumperk, Tschechien
Bezděkov (Velká Bíteš) (Enkenfurt), Ortsteil von Velká Bíteš, Okres Žďár nad Sázavou, Tschechien
Bezděkov, Ortsteil von Velké Meziříčí, Okres Žďár nad Sázavou, Tschechien
Bezděkov, Ortsteil von Vranov u Čerčan, Okres Benešov, Tschechien
Bezděkov u Žatce (Bezdiek), Ortsteil von Žatec, Okres Louny, Tschechien
Bezděkov (Bezdiekau), Ortsteil von Roudnice nad Labem, Okres Litoměřice, Tschechien
Bezděkov (Bezdiekau), Ortsteil von Hartmanice, Okres Klatovy, Tschechien
Bezděkov (Trutnov) (Bösig),  Ortsteil von Trutnov, Okres Trutnov, Tschechien
Bezděkov (Pösigl), Wüstung auf dem Truppenübungsplatz Boletice, Okres Český Krumlov, Tschechien

Dolní Bezděkov (Besdiekau), bis 1948 Bezděkov; Gemeinde im Okres Chrudim, Tschechien
Dolní Bezděkov (Unter Besdiekau), Ortsteil von Bratronice u Kladna, Okres Kladno, Tschechien
Horní Bezděkov (Ober Besdiekau), Gemeinde im Okres Kladno, Tschechien
Horní Bezděkov (Besdiekau), bis 1948 Bezděkov, Ortsteil von Bojanov, Okres Chrudim, Tschechien